Zamora se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Juan Carlos Zamora
 Nelson A. Zamora